Il cognome Schembri può riferirsi a varie persone:
André Schembri – calciatore maltese, figlio di Eric e nipote di Salvinu
Eric Schembri – calciatore maltese, figlio di Salvinu e padre di André
Fabrizio Schembri – atleta italiano
Mario Schembri (1950) – calciatore maltese
Mario Schembri (1956) – calciatore maltese
Pascal Schembri – scrittore italiano naturalizzato francese
Ronnie Schembri – calciatore maltese
Salvinu Schembri – calciatore maltese, padre di Eric e nonno di André